Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Peter Bastiansen e Per Henricsson che hanno battuto in finale George Cosac e Florin Segărceanu 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Branislav Stankovič /  Richard Vogel (semifinali)
 George Cosac /  Florin Segărceanu (finale)

 Peter Bastiansen /  Per Henricsson (Campioni)
 Jaroslav Bulant /  Vojtěch Flégl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1989